Fitness – forma fisica dell'individuo
Fitness – successo riproduttivo di un genotipo
Fitness – cereali prodotti dalla Nestlé